Anything goes (englisch für alles ist möglich) steht für: 
Anything goes (Schlagwort)
Anything Goes, eine Musical Comedy von Cole Porter, die 1934 uraufgeführt worden ist